Сироткін Анатолій Петрович — молодший лейтенант РА, Герой Радянського Союзу.
 Сироткін Іван Тихонович — молодший сержант РА, повний кавалер ордена Слави.
 Сироткін Олег Григорович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни 2014—2017.
 Сироткін Олександр Валерійович — генерал-лейтенант НКВД.
 Сироткін Тимофій Миколайович — єфрейтор РА, кавалер п'яти орденів Червоної Зірки.
 Сироткін Федір Тимофійович — старший сержант РА, Герой Радянського Союзу.
 Сироткін Юрій Іванович — гвардії старший лейтенант РА, Герой Радянського Союзу.

Також 
 Сиротін